Борт: 

 Борт — боковая поверхность корабельного корпуса.
 Борт в иконописи — боковая часть иконной доски
 Борт — автомобильный термин — боковая вертикальная часть кузова грузового автомобиля
 Борт, множественное борты́ — в авиационном жаргоне любое конкретное воздушное судно как учётная единица и объект управления («борт запросил посадку», «отправим следующим бортом» и тому подобное).
 Борт — алмазная крошка или промышленный (технический) алмаз, используемый для резки огнеупорных материалов.
 Борт — деталь пальто, пиджака и прочего.
 Борт, Виталий Петрович (род. 1972) — украинский политик.
 Борт, Мишель — американская актриса кино и телевидения.
Борт — фамилия, происходящая от немецкого Bort.